Spoony Sam – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Spoony Sam – cortometraggio del 1912 diretto da Arthur Hotaling